Помощник:

 Виртуальный цифровой помощник
 Помощник адвоката
 Помощник президента Российской Федерации
 Помощник машиниста локомотива
 Помощники судьи (футбол)
 Удалённый помощник

 «Помощник» — роман Роберта Вальзера.